Кваліфікаційний раунд у змаганнях зі спортивної гімнастики серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 відбудеться 25 липня в Гімнастичному центрі Аріаке. За його підсумками визначаться учасниці фіналів: 8 збірних у командній першості, 24 гімнастки у фіналі абсолютною першості, а також по 8 учасниць фіналів у кожній вправі.

Підгрупи 

Спортсменки, що беруть участь у командній першості, згруповані разом у своїх командах, тоді як решта гімнасток поділені на вісім змішаних груп. Міжнародна федерація гімнастики провела жеребкування, за допомогою якого розбила учасниць на п'ять підгруп. Спортсменки кожної з груп виступлять на одному й тому ж снаряді одна за одною.

інд: гімнастка, що бере участь тільки в індивідуальних дисциплінах

Результати

Командна першість

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Нотатки

Примітки 

Жінки's artistic qualification
2020